Alain Lequien (né en 1949), formateur en techniques de management des hommes et en gestion de projet, est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur les mystères régionaux, la franc-maçonnerie, les ovnis, Saint-Jacques de Compostelle, le management... Il anime des conférences comme intervenant (histoire, architecture, mystères, management) ou comme modérateur.

Biographie 
 Il est né en 1949 à Chantilly (Oise). Abandonné très jeune, il passe toute une partie de son enfance dans une communauté religieuse jusqu'à l'âge de douze  ans. Sa mère le récupère mais elle décède quelques mois plus tard. Un tuteur est nommé, mais bientôt celui-ci le met au travail dans un bar à Sartrouville. Il a quatorze ans. À seize ans, il s'enfuit et parcourt pendant deux mois l'Europe - Italie, Yougoslavie, Grèce - Turquie - avec Nathan, son compagnon de fortune pour tenter de rejoindre un kibboutz en Israël. Stoppés en Turquie, ils passent quelque temps en prison avant d'être rapatriés en France. De nouveau sous l'emprise de son tuteur, il s'échappe pour vivre dans la rue et retrouver son frère Lucien. Il suit des cours à l'ORT de Montreuil, participe aux événements de Mai 1968 à Paris. Après de nombreux petits boulots, il entre activement dans la vie professionnelle chez IBM. 
 Il rencontre sa femme Pauline, dont il aura trois garçons : Cédric, Yannick et Frédéric, neuf petits-enfants, deux arrières-petits-enfants. Il partage toujours sa vie depuis 1970.
 Il obtient un DEST en organisation d'entreprise au CNAM en 1987, après quatorze ans de cours du soir.
 Marathonien, il a terminé plus de trente marathons dont New York, Paris, Londres, Berlin... Son meilleur temps : 3 h 12 min 37 s. Il a escaladé à trois reprises le Mont Blanc, couru plusieurs cinquante et cent kilomètres, ainsi que des courses de montagne. Un accident de santé met fin à ses compétitions.
 Ancien DG et PDG de sociétés, il a terminé sa carrière professionnelle comme directeur des Ressources du Comité régional du tourisme de Bourgogne. 
 Retraité, il dispense des formations en management des hommes et gestion de projet.   
 Il anime des conférences sur Saint-Jacques de Compostelle, Vauban, Guillaume de Volpiano, les histoires régionales de ses livres, l'art roman, les anciennes religions perses... 

À huit reprises, il s'est rendu à Santiago de Compostela sous le pseudonyme de Bourguignon la Passion, patronyme donné par des amis, parcourant les chemins de Compostelle sur près de  en 600 jours.  

Au cours du printemps et de l'été 2012, il a cheminé pendant  en suivant la Via Lemovicensis, de Vézelay à Santiago de Compostela en passant par la Camino Frances, jusqu'au Cap Finisterre. 

À l'été 2013, parti de son domicile (Dijon), il est passé par Taizé et Cluny pour rejoindre la Via Podiensis au Puy-en-Velay. À Saint-Jean-Pied-de-Port, il a rejoint Irun et par le Camino del Norte et le Camino primitivo, il a cheminé vers Saint-Jacques qu'il a atteint après une marche de plus de  en 77 jours d'une seule traite. Il a complété son pèlerinage en se rendant successivement au cap Finisterre (Cabo Fisterra) et à Muxia.

En 2014, parti de Briançon par la voie Aurelia, son cheminement s’arrêta brutalement au bout de 7 jours et  par une chute sur un chemin de montagne près de la Motte-du-Caire. Il s'en tire (heureusement) avec une cheville et une clavicule cassées, des ligaments arrachés et des blessures au dos.

En 2015, en partant de Genève, il parcourt  en 102 jours en passant par Le Puy-en-Velay, la Regordane, le Chemin d'Arles jusqu'à Puenta-la-Reina, puis les Camino Norte et Primitivo avant de rejoindre Saint Jacques-de Compostelle. Il repart de Lisbonne/Fàtima par le chemin portugais du Centre et le Camino Maritimo pour rejoindre de nouveau Santiago de Compostela. Il fut hospitalier/accueillant au Relais Saint-Jacques du Puy-en-Velay pendant 11 jours.

En 2016, il a parcouru  par la Via Augusta (Cadix, Séville), suivie de la Via de la Plata (Séville, Salamanque, Zamora) - le Camino Levante Alicante, Tolède, Avila, Zamora) - le Camino Sanabrés (Zamora, Ourense, Santiago).  

En 2017, obligé de rester en France pour des raisons familiales, il a effectué  par le trajet Sisteron - Arles - Montpellier pour suivre ensuite la voie des Piémonts pyrénéens soit plus de  par Sète, Béziers, Carcassonne, Mirepoix, Saint-Bertrand-de-Comminges, Oloron-Sainte-Marie, Lourdes, St Jean-Pied-de-Port. Dans un second temps, il a suivi la voie de Tours () à partir de la Tour Saint-Jacques de Paris par Orléans, Tours, Poitiers, Saintes, Bordeaux, Le Verdon, Soulac... Sans oublier un trajet Vézelay-Bourges.  

En 2018, il a effectué en France le trajet Menton- Arles (voie Aurélia) par la Sainte-Baume,  la voie du Mont-Saint-Michel à Bordeaux, la voie Genève-Lyon. Avec son fils Frédéric, il a effectué le Camhimo portugais Lisbonne-Fatima-Saint-Jacques de Compostelle Fisterra. Soit , à pied bien entendu.   

En 2019, il a parcouru la voie alsacienne, la voie Rhodona, la voie Garona et la voie des Piémonts pyrénéens.    

En 2020, il a parcouru la Francigena, de Calais (France) à Aoste (Italie) par le col du Grand-Saint-Bernard (Suisse/Italie), sur les pas de Sigéric, soit  en 44 jours. Il a dû le stopper à la suite d'un accident cardiaque.     

Dans ces projets futurs, la fin de la voie Francigena (Aoste à Rome) et le Chemin d'Assise.

Ses ouvrages 
Auteur, conférencier, sociétaire de la Société des Gens de Lettres (SGDL), ancien président de la Société des Auteurs de Bourgogne.  Ses principaux ouvrages sont :

 2004 : Les Maîtres de l'œuvre (tome 1) (auto édition) (indisponible). 
 2004 : Les mots du Moyen Âge (auto édition) (indisponible). 
 2006 : Vauban le bourguignon (éditions de Bourgogne) 
 2009 : Les Mystères de Saône-et-Loire (De Borée)
 2009 : Les Mystères du Jura (De Borée)   
 2009 : Dictionnaire des mots du Haut Moyen Âge (Doyen) 
 2010 : Réflexions maçonniques en Loge symbolique - tome 1 (Doyen)  
 2010 : Les Mystères de la Côte d'Or (De Borée)   
 2011 : Les nouveaux Mystères de Saône-et-Loire (De Borée) 
 2011 : Les nouveaux Mystères du Jura (De Borée) 
 2012 : Les Mystères de l'Ain (De Borée) 
 2012 : La méthode M3C - Réussir un changement dynamique, stable et durable - coauteur avec Alessandro Biscaccianti (Éditions A2C Média)  
 2013 : Les Mystères de la Savoie (De Borée) 
 2014 : Les mystères des Hautes-Alpes (De Borée) 
 2016 : Les mystères de Bourgogne (De Borée) - coauteur 
 2016 : Les mystères de Rhône-Alpes (De Borée) - coauteur (978-2812918155)
 2017 : Les mystères de Saint-Jacques de Compostelle  (De Borée) (978-2812920509)
 2017 : Les Francs-Maçons d'Orient  (Éditions Maçonniques) (978-2-35213-157-1)
2018 : Hymnes des cousins charbonniers (Éditions Temps impossibles) (978-0-244-36986-6)
2018 : Recettes créoles de Da ti Clé (BoD) (978-2-322-10825-1)
2019 : Secrets et légendes du Jura # 1 (BoD) (978-2-322-12739-9)
2019 : A la quête du sens du Moyen Âge (BoD) (978-2-322-12771-9)
2019 : Des ovnis dans le ciel de Bourgogne - Récits - (BoD) (978-2-322-15306-0)
2019 : Haine tenace contre un Républicain - Roman historique (BoD) (978-2-322-18867-3)
2019 : Le chien de Saint-Jacques - livret 1 : Au printemps de ma vie - Livre illustré (BoD) (978-2-322-01689-1)
2020 : Au cœur de l'Amitié - Citations et proverbes pour la comprendre et la vivre - (BoD) (978-2-322-20464-9)
2020 : Des ovnis dans le ciel de la Franche-Comté - Récits - (BoD) (978-2-322-22169-1)
2020 : Sur les chemins de Compostelle 2015, 103 étapes, 2 587 km à pied - Récit de voyage - (BoD)(978-2-322-23311-3)  
2021 : Sur les pas de Sigéric, 1 - La Francigena de Calais à Aoste, 44 étapes, 1 134 km - Récit de voyage - (BoD) (978-2-322-27465-9)  
2022 : Père et fils sur le Caminho Portuguès, 791 km - Récit de voyage - (BoD) (978-2-322-43820-4)

Notes et références

Liens externes 
 

Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en 1949
Personnalité liée à la région Bourgogne-Franche-Comté
Saint-Jacques-de-Compostelle